A rosa amarela é um tipo de rosa. Assim como as vermelhas e as corais, as rosas amarelas representam amor, respeito, alegria, amizade e desejo. Há opiniões divergentes sobre seu significado.

Na cultura popular americana

Rosa amarela do Texas 
 A rosa amarela do Texas é uma música folclórica da região Sul dos Estados Unidos homenageando Emily West Morgan por ajudar a derrotar o exército mexicano durante a guerra de independência do Texas.

 A rosa amarela é um show da televisão Texana.

Diversos 
 A rosa amarela é a flor oficial da fraternidade americana Alpha Sigma Tau.

Na cultura popular brasileira 
 O ex presidente José Sarney, se refere às incelenças usando as rosas amarelas como metáfora.

Ver também 
 A rosa amarela do Texas
 A rosa amarela do Texas (flor)

Rosas
Flores